Le nom masculin lemnisque, qui vient du grec λημνίσκος (lêmnískos) qui signifie bandelette ou ruban, peut désigner :

Antiquité 
 un ruban attaché, dans l'antiquité, aux couronnes, aux palmes des vainqueurs et des suppliants.

Diplomatique 
 une attache de soie, de corde, de cuir, etc. au moyen de laquelle les sceaux pendants sont fixés aux chartes ou diplômes.

Paléographie 
 une ligne horizontale, ponctuée en dessus et en dessous ÷, ou seulement surmontée de deux points (ligne horizontale avec deux points au-dessus). Selon les conventions choisies par Origène, la première forme correspond, dans les manuscrits, aux passages traduits (non littéralement) de l'Écriture sainte ; quant à la deuxième forme, elle signale les transpositions.

Zoologie 
 diverses espèces de rongeurs comprenant un écureuil au pelage rayé et le campagnol des sauges
 divers serpents tels que la couleuvre lemnisque ou le serpent corail
 divers sauriens tels que le Cnemidophorus lemniscatus

Anatomie
 une structure neurologique du bulbe rachidien.